Premio Pólya – premio di matematica assegnato dalla Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)
 Premio Pólya – premio di matematica assegnato dalla London Mathematical Society (LMS)